Haplomesus är ett släkte av kräftdjur. Haplomesus ingår i familjen Ischnomesidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Haplomesus